Saint-Esprit kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Saint-Esprit (kommun), Québec, Lanaudière,

Martinique 

 Saint-Esprit, Martinique, ort och kommun, 

Robotskapade Kanadaförgreningar